Памятники Актобе — именные памятники, большие и малые скульптурные формы, монументы и мемориалы, расположенные на территории города Актобе и одноимённой городской администрации.

Только за годы независимости Казахстана в городе было воздвигнуто 28 памятников, монументов и мемориальных комплексов (данные на 2013 год). Имеет место настоящий культ знаменитого снайпера Алии Молдагуловой — построен мемориальный комплекс и памятник, в её честь назван один из центральных проспектов, открыт персональный музей. Памятник Алии Молдагуловой (1960) скульптора Е. Н. Штамма и архитектора Л. В. Рапутова, и бюст летчика-космонавта Виктора Пацаева (1976) скульпторов Ю. А. Тура и А. А. Заварзина входят в число памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения.

Недалеко от главного входа в парк им. Первого Президента расположен обелиск жертвам голода в 1930-е годы, установленный в начале 1990-х годов. На нём были высечены слова: «В городе Актюбинске будет сооружен памятник погибшим во время Голода 1931—33 годов». Только в 2018 году, спустя почти три десятилетия, в городе был возведён памятник жертвам голода и политических репрессий (на места памятника Ленину).

Советский период

Современный период

Примечания

Литература 
 

Списки:Актобе
 
Актобе